A 2003-as férfi kézilabda-világbajnokságot 2003. január 20. és február 2. között rendezték Portugáliában. A világbajnok története során először a horvát csapat lett, amely a  döntőben 34–31-re győzte le a német válogatottat. A torna legjobb játékosának a német Christian Schwarzert választották.

A magyar válogatott a hatodik helyen végzett.

A világbajnokságról az első 7 csapat kijutott a 2004-es olimpiára.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott tovább a középdöntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A csoportkör ötödik és hatodik helyezettjei kiestek.

A középdöntőben a 16 csapat 4 darab, 4 csapatos csoportot alkotott. Innen az első helyezettek jutottak az elődöntőbe, a másodikok az 5–8. helyért játszhattak.mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntők 
A csoportkörből továbbjutott csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal hozták. A középdöntőből az elsők jutottak be az elődöntőbe, a másodikak pedig helyosztómérkőzéseken döntötték el a további sorrendet, és az olimpiai szereplés jogát.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2003-as női kézilabda-világbajnokság

Világbajnokság
Férfi kézilabda-világbajnokságok